L'Ombre de la mort est le titre du  de la  de la série télévisée X-Files ;
 L'Ombre de la mort est le titre du  de la  de la série télévisée Inspecteur Barnaby ;
 L'Ombre de la mort est un film muet de Louis Feuillade, sorti en 1915 ;
 L'Ombre de la mort est le nom du premier vaisseau d'Albator.